Sezona 1904/05 lige FAHL je potekala od 31. decembra do 3. marca. Moštva so igrala osem tekem.
Ottawa Hockey Club so osvojili ligo z razmerjem zmag in porazov 7-1.

Redna sezona
Novi član lige Ottawa Hockey Club je osvojil ligo z najboljšim razmerjem zmag in porazov - 7 zmagami in enim porazom.

Vrhunci
Frank McGee je bil na tekmi proti Montagnardsom 4. februarja uspešen petkrat.

Končna lestvica

Izidi

Vratarji

Vodilni strelci

Izzivi za Stanleyjev pokal

Ottawa : Dawson City
Januarja 1905 je moštvo Dawson City Nuggets prepotovalo 4.000 milj (6.400 km) iz Jukona v Ottawo, kjer so igrali serijo na dve zmagi, Nuggetsi so dejansko zapustili Dawson City 19. decembra 1904 in potovali s pasjo vprego (Dawson-Whitehorse), ladjo (Skagway-Vancouver) in vlakom (Whitehorse-Skagway in Vancouver-Ottawa). V veliki meri zaradi utrujajočega in dolgega potovanja niso predstavljali velikih težav za Ottawo. Prvo tekmo so izgubili 2-9, drugo pa 2-23. Na drugi tekmi so padli številni rekordi Stanleyjevega pokala, med drugim je Frank McGee zadel 14 golov, 23-2 pa je najvišja razlika za katerikoli izziv za Stanleyjev pokal ali katerikoli finale Stanleyjevega pokala do danes. 

Številni hokejisti Dawsona so bili iz področja Ottawe. Jim Johnstone je bil iz Ottawe, Norman Watt iz Aylmerja, Randy McLennan je že igral izziv za pokal za Queen's University iz Kingstona. Še nekateri drugi hokejisti so že igrali na izzivu za pokal do tedaj: Lorne Hanna, "predhodno iz Jukona", je igral za Brandon Wheat Cities med njihovim izzivom iz leta 1904. 

Vira:
 
 Fischler (1990), str. 261

Vira: 
 
 Fischler (1990), str. 261

Po koncu serije je Ottawa priredila pojedino za Dawson City v klubski hiši Amaterske športne zveze Ottawa - Ottawa Amateur Athletic Association (OAAA). Po pojedini je bil Stanleyjev pokal brcnjen v zmrznjeni Rideau Canal. Rešili so ga naslednji dan.

Ottawa : Rat Portage
Marca 1905 je moštvo Rat Portage Thistles vložilo še en izziv proti Ottawi. McGee na prvi tekmi ni igral in Thistles so zlomili Ottawo z 9-3. Na drugi in tretji tekmi pa je zmagala Ottawa s 4-2 in 5-4.

Ottawa Hockey Club, zmagovalci Stanleyjevega pokala, 1905

Glej tudi
 Federal Amateur Hockey League
 Seznam zmagovalcev Stanleyjevega pokala
 Seznam pred-NHL sezon

Viri in opombe
Glavni

 
 
 
Specifični

1904 v hokeju na ledu
1905 v hokeju na ledu
Sezone lige FAHL
1905